Жигалова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Жигалова, Александра Павловна (род. 1929) —  советская и российская актриса театра.
 Жигалова, Алёна Евгеньевна (род. 1980) —  российская журналистка и видеоблогер.
 Жигалова, Марина Александровна (род. 1971) — российский предприниматель и инвестор.

См. также 
 Жигалова — река в России, протекает по Томской области.